(ou « quartier chinois ») est le nom d'une enclave urbaine où résident des personnes d'origine asiatique :
 Amérique du Nord
 , quartier chinois de la ville de Toronto, au Canada ;
 , quartier chinois de la ville de Vancouver, au Canada ;
 Chinatown, quartier chinois de la ville de Montréal, au Canada ;
 , quartier chinois de la ville de Boston, aux États-Unis ;
 , quartier chinois de la ville de Chicago, aux États-Unis ;
  ;
 , quartier chinois de la ville de Los Angeles, aux États-Unis :
 Chinatown, station du métro de Los Angeles située dans ce quartier ;
 , quartier chinois de la ville de New York, aux États-Unis ;
 , quartier chinois de la ville de Philadelphie, aux États-Unis ;
 , quartier chinois de la ville de San Francisco, aux États-Unis ;
 , quartier chinois de la ville de Washington, aux États-Unis ;
 Asie
 , quartier chinois de la ville de Kobe, au Japon ;
 , quartier chinois de la ville de Singapour ;
 , quartier chinois de la ville de Yokohama, au Japon ;
 Europe
 , quartier chinois de la ville de Londres, au Royaume-Uni ;
 , quartier chinois de la ville de Paris, en France.

Plusieurs œuvres portent ce nom, en référence à ces quartiers :

Cinéma 
 , film américain de Roman Polanski sorti en 1974.

Musique

Groupe 
 , groupe de musique montréalais pop/rock formé en 2006.

Album 
 , album du groupe irlandais  sorti en 1980.
 Flyday Chinatown ,Yasuha Ebina sorti en 1981.

Voir aussi 

Surnom de quartier